Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé à Bahreïn et s'est déroulé du 21 au 30 août 1987.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Poule E

Poule F

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions

Classement final

Articles connexes 
 Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 

1987
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 1987
Monde masculin moins de 21 ans
1987 en Asie